Puebla kan henvise til:

 Puebla (stat) - en delstat i Mexico.
 Puebla (by) - hovedstaden i delstaten.